Kationenomwisselingscapaciteit, afgekort tot CEC (cation-exchange capacity)
Capillaire elektrochromatografie (CEC), een CE-techniek
Commission on Education and Communication (CEC), een commissie van de IUCN
Compagnie électro-comptable (CEC), een dochter van IBM
VV C.E.C., een voetbalvereniging uit de Nederlandse plaats Emmer-Compascuum
Consumer Electronics Control, een protocol dat toelaat om apparaten die via een HDMI-kabel zijn aangesloten met elkaar te laten communiceren